Le terme Reaper (faucheur ou moissonneuse, en anglais) peut faire référence à :

Fiction 

 Reaper, un personnage de fiction de l'univers Marvel Comics ;
 Reaper, le nom original de la série télévisée Le Diable et moi.

Logiciel 

 Reaper est un logiciel de MAO.
Reaper est un programme informatique expérimental codé au début des années 1970, créé pour supprimer son homologue Creeper.

Autre 
 Un lougre de pêche britannique, le Reaper (FR958).
 Un drone de combat américain dont le nom complet est General Atomics MQ-9 Reaper
 Un porte-avions britannique utilisé dans le cadre de l'opération Lusty ((LUftwaffe Secret TechnologY, en français : Technologie secrète de la Luftwaffe) en 1945 pour transporter de Cherbourg vers les États-Unis des avions de la Luftwaffe.
 Créature de Ark: Aberration.